Най-добър млад играч в Серия А () е годишна награда по футбол, връчвана на футболист под 24 г., за който се смята, че е играл най-добре през изминалия сезон в Серия А. Тази награда е част от церемонията по награждаване Оскар дел Калчо и се организира от Италианската асоциация на футболистите.

Най-много пъти наградата е печелена от Антонио Касано – 2 пъти, през 2001 и 2003 г. и е единствения играч, който я печели два пъти. АС Рома е отбора с най-много играчи, отличени с наградата – три.

Първия играч, който печели наградата и не е италианец е словака Марек Хамшик през 2008 г.
Стефан Ел Шаарави и Луис Муриел са последните победители.

Победители

По отбор

По националност

По пост

Външни препратки 
 Official AIC Site 

Оскар дел Калчо